Carlo Luigi Morichini – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Domenico Morichini – chimico e medico italiano
Gaetano Morichini – architetto, fratello di Carlo Luigi